Antonio da Sangallo ist der Name folgender Personen:

* Antonio da Sangallo der Ältere (um 1455–1534), italienischer Architekt
 Antonio da Sangallo der Jüngere (1484–1546), italienischer Architekt